Il Colli Bolognesi Chardonnay spumante è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino chiaro-spuma vivace, fine e persistente
odore: delicato, caratteristico.
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay
Vini spumanti